О́бско-Ирты́шская о́бласть — административно-территориальная единица РСФСР СССР, существовавшая в 1934 году. Часто встречающееся название «Обь-Иртышская область» является неверным. Название происходит от Обской губы Карского моря, а не от реки Оби.

Областной центр — город Тюмень.

История 
17 января 1934 ВЦИК постановил разделить Уральскую область на три области — Свердловскую с центром в г. Свердловске, Челябинскую область с центром в г. Челябинске и Обско-Иртышскую область с центром в г. Тюмени. Обско-Иртышская область организована в составе районов: Тавдинского, Нижне-Тавдинского, Тюменского, Тобольского, Ярковского, Вагаевского, Уватского и двух национальных округов — Остяко-Вогульского и Ямало-Ненецкого и примерно соответствовала нынешней Тюменской области с автономными округами.

В 1934 году Слинкинский сельский совет Уватского района был переименован в Горнослинкинский сельсовет, Субботинский — в Лугово-Субботинский сельсовет.

7 декабря 1934 года Обско-Иртышская область была упразднена. Территория вошла в образованную Омскую область.

Руководство 
Председатель организационного комитета Президиума ВЦИК по Обско-Иртышской области
 Буткевич, Александр Яковлевич (1934)

Секретари Обско-Иртышского областного комитета ВКП(б)
 Фомин, Василий Кузьмич 1 секретарь
 Слюнков, Геннадий Владимирович 2 секретарь

Примечания

Литература 
 Административно-территориальное деление Тюменской области (XVII—XX вв.). Тюмень, 2003. 304 с. — ISBN 5-87591-025-9
 Распределение колхозных доходов — большевистское руководство. Обско-Иртышское областное земельное управление. Обьиртышогиз. Тюмень. 1934.
 Резолюции 1-го пленума оргбюро ЦК ВЛКСМ Обско-Иртышской области. ОбиртышОГИЗ. Тюмень. 1934.
 Смирнова М. А. Обско-Иртышская область. 1934 г. (Из истории административно-территориального устройства области) //Словцовские чтения-2002: Материалы докладов и сообщений Всероссийской научно-практической краеведческой конференции. Тюмень, 2002. С. 107—108. — ISBN 5-88081-305-3

Упразднённые области РСФСР
1930-е годы в Омской области
1930-е годы в Тюменской области
Уральская область (РСФСР)
Появились в 1934 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1934 году